Robert Blumauer je osebno ime več znanih Slovencev:

 Robert Blumauer (starejši) (1895 - 1970), kirurg
 Robert Blumauer (mlajši), kardiokirurg